Jacqueline Pierreux est le nom porté par :
 Jacqueline Pierreux, actrice française et mère de Jean-Pierre Léaud ;
 Jacqueline Pierreux, productrice belge.